signifie « oxygène » en anglais.

Médias 
 , film américain de Richard Shepard sorti en 1999 ;
 Oxygen, titre anglophone d'un film franco-américain d'Alexandre Aja sorti en 2021 ;
 Oxygen, une chaîne de télévision aux États-Unis ;
 Oxygen, un épisode de la série Doctor Who ;
 Oxygen, un magazine de fitness.

Littérature 
 Oxygen, un roman de John B. Olson et Randall S. Ingermanson ;
 Oxygen, un roman de Andrew Miller.

Musique 
 Oxygen Records, un label de musique ;
 Oxygen Music Works, un label de musique.

Albums 
 Oxygen, album de Wild Orchid (1998) ;
 Oxygen, album d'Avalon (2001) ;
 Oxygen, album de Varga ;
 Oxygen, album de David L. Cook ;
 Oxygen, album de Baptiste Giabiconi (2012).

Chansons 
 Oxygen, chanson de Marie Serneholt (2006) ;
 Oxygen, chanson de Hadouken! (2010) ;
 Oxygen, chanson de Bryan Adams de 11 ;
 Oxygen, chanson de Colbie Caillat de Coco ;
 Oxygen, chanson de Feeder de Echo Park ;
 Oxygen, chanson de Jesse McCartney de Departure ;
 Oxygen, chanson de JJ72 de JJ72 ;
 Oxygen, chanson de New Found Glory de Coming Home ;
 Oxygen, chanson de David L. Cook de l'album Oxygen ;
 Oxygen, chanson de Soul Asylum de The Silver Lining ;
 Oxygen, chanson des Spice Girls de Forever ;
 Oxygen, chanson de Willy Mason de Where the Humans Eat ;
 Oxygen, chanson de Zion I de Break a Dawn.

Artistes 
 Oxygen, groupe de Kompa

Autres 
 Oxygen, une marque de montres spécialisée dans les montres à double fuseaux horaires ;
 Oxygen Games, un studio anglais de jeu vidéo ;
 Oxygen Project, le nom du lot d'icônes fourni avec KDE4 ;
 Oxygen, police d’écriture créée pour l’Oxygen Project de KDE4 ;
 Oxygen XML Editor ;
 Oxygen, une entreprise française spécialisée dans le marché de la protection antivol pour matériel informatique.

Homonymie de titre